1990 est un entier naturel de quatre chiffres qui peut référer à :

 1990, année du calendrier grégorien.

Musique
 1990, chanson d'Achille Lauro (2019)
 1990, chanson de Jean Leloup
 1990,  album du rappeur italien Achille Lauro (2020)

Homonymie de nombre